Un jou és una peça que permet junyir dos animals de tir a una arada o un carro. Per similitud, el mot és emprat en diversos camps tècnics, com ara la construcció o l'entomologia, per a components o parts de l'anatomia que recorden aquesta peça.

 Biografia
 Ermengol Jou (Lleida, 1830 – 1915), escultor i imatger
 Joaquim Jou i Fonollà, parlamentari electe pel PSC en les Eleccions al Parlament de Catalunya (1980)
 Pere Jou i Francisco (1891 – 1964), escultor i professor de l'Acadèmia Massana
 David Jou i Mirabent (1953), poeta i científic
 Lluís Jou i Mirabent (1955), notari i estudiós del Dret Civil Català
 Lluís Jou i Senabre (Vila de Gràcia, 1881 – Baus, Provença, 1968), gravador, pintor i ceramista
 Ramon Jou i Senabre (Barcelona, 1893 – ?), pintor i dibuixant humorista amb el pseudònim Sanabre

 Còmic
 Jou, personatge del film d'animació El viatge de Chihiro
 Jou, personatge dels àlbums de Jou, Zette i Jocko, obra del dibuixant Hergé

 Toponímia
 Jou, entitat de població del municipi de la Guingueta d'Àneu
 Barranc de Jou, accident geogràfic en el poble de Jou
 Bosc de Jou,accident geogràfic en el poble de Jou
 Bosc de Coll de Jou, forest en el municipi de Farrera
 Cal Jou, construcció en el terme municipal d'Abella de la Conca
 Cal Jou, edificació a Foradada
 Cal Jou, construcció en el terme municipal de Peramola
 Can Jou, edifici a Sales de Llierca
 Can Jou, construcció de Sant Ferriol
 Coll de Can Jou, accident geogràfic al municipi de Sant Ferriol
 Coll de Jou, accident geogràfic a la serra del Moixeró que uneix les comarques de la Baixa Cerdanya i el Berguedà. Està entre els municipis de Bagà, Guardiola de Berguedà i Urús
 Coll de Jou, accident geogràfic en el municipi de Farrera
 Coll de Jou, collada del municipi de Gombrèn
 Coll de Jou, indret al vessant sud del Pedraforca, en el camí que mena de Gòsol a Saldes
 Coll de Jou, accident geogràfic en el municipi de Guixers, al Solsonès, per on passen les carreteres de Solsona a Berga i a Coll de Nargó
 Coll de Jou, coll en el municipi de Montferrer i Castellbò
 Coll de Jou, accident geogràfic a Montellà i Martinet
 Coll de Jou, accident geogràfic a Ogassa
 Coll de Jou, entre els municipis de la Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola
 Coll de Jou, collada entre els municipis d'el Pont de Bar i Estamariu
 Coll de Jou, depressió al massís del Taga, que separa el cim de Sant Amanç del del Taga
 Coll de Jou, accident geogràfic del municipi de Vall de Cardós
 Coll de Jou, collada del municipi de les Valls de Valira
 Coll del Jou, collada del municipi de La Coma i la Pedra, (Solsonès)
 Coll de Prat de Jou, accident geogràfic entre els termes de Campelles i Planoles
 Collada de Jou, coll en el municipi de Pinell de Solsonès
 Colldejou, edificació a Montagut i Oix
 Colldejou, municipi del Baix Camp
 Collet de Can Jou, coll en el municipi de Beuda
 El Jou, edificació al municipi de la Coma i la Pedra
 El Jou, construcció a Guardiola de Berguedà
 El Jou, edifici a Pinell de Solsonès
 Mola de Colldejou, cim de la serralada Prelitoral, en el municipi de Colldejou
 Molí de Jou, edifici a Saldes
 Parada de Jou, indret a la Torre de Cabdella
 Puig del Coll del Jou, muntanya de la serra de Tramuntana, a Mallorca
 Rasa de Coll de Jou, torrent al municipi de Guixers (Solsonès)
 Riu de Jou, curs fluvial al Pallars Sobirà
 Roca de Jou, puig del municipi de Montferrer i Castellbò
 Sant Eudald de Jou, veïnat de Montagut i Oix
 Serra de Coll de Jou, accident geogràfic en els municipis de Cistella i Vilanant
 Serrat del Jou, accident geogràfic en el municipi de La Coma i la Pedra, (Solsonès)
 Torrent del Coll de Jou, curs fluvial a l'Alt Urgell
 Torrent de Jou, riuet a la comarca del Berguedà
 Torrent de la Jou, torrent al Berguedà
 Torrent de Prat de Jou, curs fluvial al Ripollès